Blizzard kan syfta på:

 Blizzard (väder) – stark snöstorm
 Blizzard Entertainment – datorspelsföretag i USA
 Blizzard Ski – företag i Österrike som tillverkar skidor